Samba kan avse:

 Samba (musik) – en musikgenre av latinamerikanskt ursprung
 Samba (dans) – en dans av latinamerikanskt ursprung
 Samba (programvara) – en fri programvara implementation av Microsofts nätverksprotokoll Server Message Block 
 Samba (kortspel) – en variant av kortspelet Canasta som spelas med tre kortlekar i stället för två 
 Samba (djur) – ett släkte av bin

Geografi

Burkina Faso 

 Samba, Burkina Faso – en stad

Indien 

 Sāmba, ort, Jammu och Kashmir, 
 Samba (distrikt), Jammu och Kashmir, 

Robotskapade Indienförgreningar